Allen Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Allen Township (Illinois)
 Allen Township (Miami County, Indiana)
 Allen Township (Noble County, Indiana)
 Allen Township (Harrison County, Iowa)
 Allen Township (Polk County, Iowa)
 Allen Township (Warren County, Iowa)
 Allen Township (Kansas)
 Allen Township (Michigan)
 Allen Township (Missouri)
 Allen Township (North Dakota)
 Allen Township (Darke County, Ohio)
 Allen Township (Hancock County, Ohio)
 Allen Township (Ottawa County, Ohio)
 Allen Township (Union County, Ohio)
 Allen Township (Murray County, Oklahoma)
 Allen Township (Pontotoc County, Oklahoma)
 Allen Township (Pennsylvania)
 Allen Township (South Dakota)